Polystomellomyces är ett släkte av svampar. Polystomellomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polystomellomyces